Timbal kan syfta på:

 Timbal, en köttfärsrätt
 Timbal (travhäst)